L'Autoroute A13 (o A13) belga parte da Anversa, fino ad arrivare a Liegi. L'autostrada è lunga 112 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A013